Bjørnstad ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Bjørnstad (1909–1992), norwegischer Automobilrennfahrer
 Espen Bjørnstad (* 1993), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Hans Bjørnstad (1928–2007), norwegischer Skispringer
 John Bjørnstad (1888–1968), norwegischer Ruderer
 Jørgen Bjørnstad (1894–1942), norwegischer Turner
 Ketil Bjørnstad (* 1952), norwegischer Schriftsteller, Lyriker, Komponist und Pianist
 Olaf B. Bjørnstad (1931–2013), norwegischer Skispringer
 Olav Bjørnstad (1882–1963), norwegischer Ruderer
 Per Bjørnstad, norwegischer Skispringer
 Sivert Bjørnstad (* 1990), norwegischer Politiker
 Svenn Erik Bjørnstad (* 1971), norwegischer Eishockeyspieler
 Tor Halvor Bjørnstad (* 1978), norwegischer Biathlet

Bjørnstad bezeichnet außerdem:
 Bjørnstad (Norwegen), Ort in Norwegen

 Björnstad-Syndrom, eine sehr seltene angeborene Erkrankung
Siehe auch:
 Bjornstadt